Lagamar peut désigner :
 Lagamar, divinité élamite ;
 Lagamar, ville du Brésil, dans l'État de Minas Gerais.